

Pessoas
Emil Winkler
Henry Winkler
Jaro-Winkler
Josef Winkler
Kati Winkler
Margaret J. Winkler

Localidades

Winkler (Manitoba)

Condado de Winkler

Outros
6473 Winkler
Winkler (cratera)

Desambiguações de sobrenomes